Кубок Латвії з футболу 2022 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Латвії. Титул вперше здобув Ауда.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|9 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 липня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|13 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|14 серпня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 вересня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Латвії на soccerway 

2022
Латвія
2022 у латвійському спорті